La Coupe de la Ligue professionnelle 2022 (en espagnol : ) est la troisième édition de la Coupe de la Ligue professionnelle argentine organisée par la Liga Profesional de Fútbol Argentino organe de l'Association du football argentin (AFA). 

La compétition regroupe toutes les équipes de la Primera división de la saison 2022. Les résultats de la première phase de la Coupe de la ligue professionnelle 2022 sont inclus dans le classement cumulé 2022 qui détermine les places de qualification aux compétitions continentales et dans le classement de descente qui détermine les relégations.

Format 
Les 28 équipes qui participent à la première division de la saison 2022 sont réparties dans deux poules de quatorze où elles se rencontrent une fois, plus un match supplémentaire pour un total de 14 journées. Les quatre premiers de poule sont qualifiés pour les quarts de finale qui se jouent sur un match chez le club le mieux placé de la compétition, les demi-finales et la finale se jouent sur un terrain neutre. Dans les quarts et demi-finales, s'il y a égalité, on procède aux tirs au but, en finale, une prolongation précédente sera jouée.

Le vainqueur est qualifié pour la Copa Libertadores 2023.

Compétition

Première phase 

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

Tableau final 

 () score des tirs au but

Finale

Notes et références 

Coupe de la Ligue professionnelle argentine de football
Sport en Argentine en 2022
Football en 2022